Micronemacheilus est un genre de poissons téléostéens de la famille des Nemacheilidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Micronemacheilus est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Micronemacheilus cruciatus. Cette espèce de « loche franche » endémique au Vietnam. Micronemacheilus cruciatus mesure une longueur de 3,4 cm (Small/Large) .

Liste des espèces 
Selon M. Kottelat (2012):

 Micronemacheilus cruciatus (Rendahl (de), 1944) (ex, Yunnanilus cruciatus (Rendahl, 1944)

Note 
Selon :

 Micronemacheilus zispi Prokofiev, 2004

Synonymes 

 Yunnanilus cruciatus (Rendahl, 1944)
 Nemacheilus cruciatus Rendahl, 1944

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 

Nemacheilidae
Cypriniformes (nom scientifique)